Oakland désigne :

Toponyme

Australie
 Oaklands, une ville de Nouvelle-Galles du Sud.

Canada
 Oakland, municipalité rurale du Manitoba

États-Unis
 Oakland, une ville de Californie ;
 Oakland, une ville de Floride ;
 Oakland, un quartier de Chicago (Illinois) ;
 Oakland,  une ville du comté de Coles, dans l'Illinois ;
 Oakland, une ville du comté de Pottawattamie, en Iowa ;
 Oakland, une localité du comté de Warren dans le Kentucky ;
 Oakland, une ville du Maine ;
 Oakland, une ville du Maryland ;
 Oakland, une ville du Mississippi ;
 Oakland, une ville de la proche banlieue de Saint-Louis, dans le comté de Saint-Louis, dans le Missouri ;
 Oakland, une localité du comté de Burt dans le Nebraska ;
 Oakland, un borough du New Jersey ;
 Oakland, ville située en Oklahoma ;
 Oakland, une ville de l'Oregon ;
 Oakland, une ville du Tennessee ;
 Oakland City, une ville de l'Indiana ;
 Comté d'Oakland, un comté du Michigan ;
 Cimetière d'Oakland, à Atlanta en Géorgie ;
 la plantation d'Oakland en Louisiane.
 Oakland, un borough du comté de Susquehanna, en Pennsylvanie.

Autres
 Oakland, un constructeur automobile intégré à la General Motors.

Homonymie de toponyme